Le Sonnet 45 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : THe other two,ſlight ayre,and purging fire,
Are both with thee,where euer I abide,
The firſt my thought,the other my deſire,
Theſe preſent abſent with ſwift motion ſlide.
For when theſe quicker Elements are gone
In tender Embaſſie of loue to thee,
My life being made of foure,with two alone,
Sinkes downe to death,oppreſt with melancholie.
Vntill liues compoſition be recured,
By thoſe ſwift meſſengers return'd from thee,
Who euen but now come back againe aſſured,
Of their faire health,recounting it to me.
   This told,I ioy,but then no longer glad,
   I ſend them back againe and ſtraight grow ſad.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

045